Baileyton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Baileyton (Alabama)
Baileyton (Tennessee)